

Musica
 Yung – singolo di Dani Faiv del 2019

Persone
 Élodie Yung – attrice francese
 Joey Yung – cantante e attrice cinese
 Kitty Yung – attrice pornografica statunitense
 Su Yung – wrestler statunitense
 Sung Lin Yung – ex calciatore cinese
 Victor Sen Yung – attore statunitense
 Yung Ho Chang – architetto e designer cinese naturalizzato statunitense
 Yung Pi-hock – ex cestista taiwanese
 Yung Suk Kim – biblista sudcoreano naturalizzato statunitense